True Story (film), een Amerikaanse film uit 2015
 True Story (The B.G.'z), een album uit 1995 van het Amerikaanse hiphopduo The B.G.'z (Lil Wayne en B.G.)
 True Story (Terror Squad), een album uit 2004 van de Amerikaanse hiphopgroep Terror Squad
 True Story (Twice as Much), een nummer uit 1966 van de Britse popgroep Twice as Much
 True Story (televisieserie), een tv-dramaserie (1957-1961)
 True Story (miniserie), Amerikaanse miniserie uit 2021